Die zwölfte Serie der World Marathon Majors (offizieller Sponsorenname: AbbottWMM Series XII) startete im September 2018 und endete im September 2019.

Wertung 
In die Wertung dieses Laufcups gingen bis zu acht Rennen ein: jeweils der Berlin-, der Chicago- und der New-York-City-Marathon 2018 und der Tokio-, der Boston-, der London- und der Berlin-Marathon 2019, sowie der Damenmarathon der Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2019 in Doha.

Punkte wurden wie folgt vergeben, wobei bei jedem Läufer maximal zwei Ergebnisse gewertet wurden:
 25 für einen Sieg
 16 für eine Zweitplatzierung
 9 für eine Drittplatzierung
 4 für eine Viertplatzierung
 1 für einen fünften Platz

Endergebnis

Männer

Frauen

Männer (Rollstuhl)

Frauen (Rollstuhl)

Weblinks 
 Website der World Marathon Majors

2018/18
Leichtathletikveranstaltung 2018
Leichtathletikveranstaltung 2019